Berlin-Charlottenburg, een stadsdeel en voormalig district van Berlijn
 Berlin-Charlottenburg-Nord, een stadsdeel van Berlijn
 Charlottenburg-Wilmersdorf, een district van Berlijn
 Slot Charlottenburg, een slot in het gelijknamige stadsdeel
 Station Berlin-Charlottenburg, een spoorweg- en S-Bahnstation in het gelijknamige stadsdeel
 Charlottenburg (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname